118 км, 118-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

Россия 
 118 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 053718.
 118 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Республика Мордовия). Код 247225.
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 217925
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 186248
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 210911
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 519618
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 525515
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика Дагестан). Код 542031
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 607698
 118 км, о.п. 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 803650.

Узбекистан 
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 734111

Украина 
 118 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 452422
 118 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 467339
 118 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 476323